Грайфер може да се отнася до:

 Протектор на гума – шарка на външна автомобилна гума,
 Вид багер – захващащо устройство на багер, подобно на ръка/щипка